Fisksjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fisksjötjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Fisksjötjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn